Soulas est un patronyme porté notamment par :

 André Soulas (1808-1857), ecclésiastique français ;
 Antoinette Soulas, poète et auteur français de roman policier ;
 Jehan Soulas (mort avant 1542), sculpteur français ;
 Léonor Jean Christine Soulas d'Allainval (1700-1753), auteur dramatique français ;
 Louis-Joseph Soulas (1905-1954), peintre-graveur français ;
 Philippe Soulas, (né en 1932), dessinateur humoriste de presse français ; 
 Maël Davan-Soulas (né en 1979), comédien spécialisé dans le doublage ;
 Sébastien Soulas (né en 1972), footballeur français. 

Homonymie de patronyme